Vörös Őrség rendvédelmi szerv a Magyarországi Tanácsköztársaság (1919) alatt.
Vörös Őrség (1919. április 20.- július 15.) az azonos nevű rendvédelmi szerv országos főparancsnokságának hivatalos hetilapja. Szerkesztője Csernyi István volt.